Italia 1 On Stage è un programma televisivo italiano di genere varietà, in onda su Italia 1 per quattro puntate dal 7 al 29 settembre 2022, in prima serata.

Il programma 
Il programma si basa col trasmettere gli spettacoli teatrali dei comici lanciati dai programmi come Zelig e Colorado. In questo ciclo vengono trasmessi: Pucci Show di Andrea Pucci, Tutti contro tutti di Maurizio Battista, Miracolato di Max Angioni e Gran Varietà di Giuseppe Giacobazzi.

Edizioni

Puntate e ascolti

Prima edizione (2022)

Audience

Note